Por terapia de choque pode estar à procura de:
 Terapia de choque, um tratamento psiquiátrico, também chamado Eletroconvulsoterapia.
 Terapia de choque, um conceito económico.
 Terapia de Choque, título em Portugal para um filme de comédia de 2003, protagonizado por Adam Sandler.

Desambiguação